

Patronyme  

 Armand-Félicien Pinel (1820-1891), peintre français ;
 Casimir Pinel (1800-1866), psychiatre français, neveu de Philippe Pinel ;
 Charles Pinel (1802-1871), botaniste français, fils de Philippe Pinel ;
 Christophe Pinel, monteur français ;
 François Pinel (c.1624-1709), musicien français ;
 Germain Pinel (1600-1664), musicien français ;
 Gilles Pinel (?-1700), pionnier de la Nouvelle-France ;
 Julia Pinel (1973-), actrice française ;
 Julie Pinel (1710-1737), compositrice et professeur de clavecin française ;
 Louis Pinel, (1820-1889), soldat français, devenu général en  Chine, petit-neveu de Philippe Pinel ;
 Marcel Pinel (1908-1968), ancien footballeur français ;
 Marius Pinel (1864-1928), syndicaliste et homme politique français ;
 Michel Pinel (?-1772), prêtre français ;
 Nicolas Pinel dit « Lafrance » (?-1655), marchand français et pionnier de la Nouvelle-France ; 
 Philippe Pinel (1745-1826), aliéniste français ;
 Philippe-Charles Pinel (1828-1895), médecin français, fils de Scipion Pinel ;
 Pierre Louis Pinel (1761-1838), Conventionnel français ;
 Pierre Pinel (1636-1707), pionnier de la Nouvelle-France ;
 Scipion Pinel (1795-1859), psychiatre français, fils de Philippe Pinel ;
 Sylvia Pinel (1977-), personnalité politique française ;

Toponyme 

 Pinel, ancienne commune française de Lot-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Pinel-Hauterive ;
 Pinel-Hauterive, commune française de Lot-et-Garonne ;
 Saint-Germain-du-Pinel, commune française d'Ille-et-Vilaine ;
 Pinel, quartier de la ville de Toulouse en France ;
 Îlet Pinel, petite île très touristique constituant une fraction de la partie française de l’île de Saint-Martin ;

Autre 
 Pinel & Pinel est un malletier français de luxe, entreprise créée par Fred Pinel juste avant l'an 2000.
 Institut Philippe-Pinel, hôpital psychiatrique de Montréal.

Notes et références 

Patronyme français